Victor Gauntlett ist der Name folgender Personen:
* Victor Gauntlett (Tennisspieler) (1884–1949), südafrikanischer Tennisspieler
 Victor Gauntlett (Unternehmer) (1942–2003), britischer Unternehmer und Manager